Bassianus ist der Name folgender Personen:

 Bassianus, ursprüngliches Cognomen von Caracalla (188–217), römischer Kaiser
 Bassianus, ursprüngliches Cognomen von Elagabal (204–222), römischer Kaiser
 Bassianus, ursprüngliches Cognomen von Severus Alexander (208–235), römischer Kaiser
 Bassianus (Caesar) († 314/316), designierter Unterkaiser von Konstantin dem Großen
 Bassianus von Lodi († 409), Bischof
 Bassianus von Ephesus († 448), Bischof
 Bassianus (Notar), römischer Notar 
 Aelius Bassianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)